Люби меня всегда () — мексиканская сериальная мелодрама 1981 года производства Televisa, произведённая полностью за пределами Мексики.

Сюжет 
Ана Мария — молодая женщина, которая живёт в маленьком итальянском городке вместе со своей тётей Гуделией, которая всячески унижает её и относится как к бродяге, потому что больше всего она любит свою дочь Изабель, хотя та ведёт себя непристойно. Изабель переехала в Рим на учёбу в институте и учится очень хорошо, но с наступлением вечера она идёт на вечеринки и дискотеки.

Создатели телесериала

В ролях 
 Жаклин Андере — Ана Мария Понсе де Леон
 Хуан Луис Гальярдо — Альберто
 Хорхе Варгас — Гильермо
 Урсула Пратс — Джулиана Мурат
 Нубия Марти — Исабель
 Нерина Феррер — Эмма
 Виктория Руффо — Хулия
 Габриэла Руффо — Эвелина
 Эктор Гомес — Маэстро Либерман
 Сервандо Манцетти — Фернандо
 Эдуардо Яньес — Карлос
 Антонио Медельин — доктор Алехандро
 Лиса Вильерт — Гуделия
 Фортино Саласар — Андрес
 Гильермо Агилар — Гастон
 Роса Глория Чагойян — Иветте
 Виктор Хунко — Дон Фелипе
 Карлос Рикельме — Дон Рамон
 Хосефина Эскобедо — Донья Лус
 Анита Бланч
 Патрисия Монтеро
 Агустин Сауре
 Энрике дель Кастильо
 Росита Бушо
 Мартин Ласалье

Административная группа 
 оригинальный текст: Марисса Гарридо
 музыкальная тема заставки: Quiereme siempre
 автор слов текста песни и вокал: Фернандо Риба
 оператор-постановщик и  режиссёр-постановщик: Альфредо Салданья
 исполнительный продюсер: Эрнесто Алонсо

Ссылки 
 Краткая информация. 
 Логотипы телесериала.

Телесериалы Мексики 1981 года
Телесериалы на испанском языке
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Экранизации произведений Мариссы Гарридо